Трка на 400 метара за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 13., 14. и 15. августа по локалном времену на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 неће бранити Сања Ричардс-Рос из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовало је 57 такмичарки из 36 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки на 400 метара 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 13. августа 2016. године у 11:00 (1), 11:07 (2), 11:14 (3), 11:21 (4), 11:28 (5), 11:35 (6), 11:42 (7) и 11:49 (8) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 8 групе. У полуфинале су се пласирале по 2 првопласиране из сваке групе и 8 на основу постигнутог резултата.,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 14. августа 2016. године у 20:35 (1), 20:42 (2) и 20:49 (3) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из сваке групе и 2 на основу постигнутог резултата.,,

Финале 
Такмичење је одржано 15. августа 2016. године у 22:45 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-400 м за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 400 метара на Летњим олимпијским играма